

Onomastica

 Chukwuemeka – nome proprio di persona maschile di origine Igbo

Persone
 Vivian Chukwuemeka (1975) – ex pesista nigeriana